Nister ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten in Rheinland-Pfalz:

Gemeinden und Ortsteile:
 Nister (Gemeinde), Gemeinde im Westerwaldkreis
 Nisterau, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis
 Nisterberg, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Nisterbrück, Ortsteil der Stadt Wissen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Nister-Möhrendorf, Ortsgemeinde, im Westerwaldkreis
 Nistertal, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis

Fließgewässer:
 Nister (Sieg) oder Große Nister, linker Zufluss der Sieg nahe Nisterbrück (Wissen), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz;mit drei direkten und zwei höheren Zuflüsse; jeweils flussabwärts:
 Schwarze Nister, rechter Zufluss bei Langenbach, Stadt Bad Marienberg, Westerwaldkreis
 Hornister oder Enspelerbach, linker Zufluss bei Hirtscheid, Ortsgemeinde Alpenrod, Westerwaldkreis
 Kleine Hornister, rechter Zufluss des Enspelerbachs zwischen Stockum-Püschen und Rotenhain, beide im Westerwaldkreis
 Kleine Nister, rechter Zufluss bei Heimborn, Westerwaldkreis
 Grüne Nister oder Bach von der Ebenhöhe, rechter Zufluss bei Nisterberg, Landkreis Altenkirchen (Westerwald)

Nister ist der Name folgender Personen:
 Der Nister (1884–1950), jiddischer Schriftsteller